Schröck heißen folgende geographischen Objekte:

 Schröck (Marburg), Stadtteil von Marburg, Hessen
 Schröck (Gemeinde Kollerschlag), Ort bei Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schröck (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Schröck, früherer Name von Leopoldshafen, Baden-Württemberg, siehe Eggenstein-Leopoldshafen

Schröck ist der Familienname folgender Personen:
 August G. Schröck (1779–1854), deutscher Musiker
 Carsten Schröck (1923–1973), deutscher Architekt
 Erich Schröck (1886–1945), deutscher Generalleutnant
 Evelin Schröck (* 1961), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin
 Lukas Schröck (1646–1730), deutscher Mediziner und Naturforscher
 Marie-Christine Schröck (* 1972), deutsche Jazzmusikerin
 Martina Schröck (* 1977), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Ruth Schröck (* 1931), deutsche Pflegewissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Stephan Schröck (* 1986), deutsch-philippinischer Fußballspieler
 Tobias Schröck (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Schröck-Schmidt (* 1960), deutscher Kunsthistoriker, Autor und Verleger

Siehe auch:
 Johann Matthias Schröckh (1733–1808), deutscher Historiker, Literaturwissenschaftler, Dichter und Arzt